Jaama steht für:
 Jaama (Fluss), Fluss in Estland

Orte:
 Jaama (Alutaguse), Dorf in der estnischen Gemeinde Alutaguse
 Jaama (Rääkkylä), Dorf in der finnischen Gemeinde Rääkkylä
 Jaama (Saare), Dorf in der estnischen Gemeinde Saare (Gemeinde)
 Jaama, estnischer Name von Kingissepp, Stadt in der russischen Oblast Leningrad

Personen:
 Mattis Jaama (* 1992), estnischer Skilangläufer